rejon dmitrowski – rejon w Rosji, w obwodzie moskiewskim
 rejon dmitrowski – rejon w Rosji, w obwodzie orłowskim